Речани може да се отнася за:

 Речани, село в община Смолян, България;
 Речани, село в община Кичево, в областта Рабетинкол, Северна Македония;
 Речани, село в община Кичево, в областта Горно Кичево, Северна Македония;
 Речани, село в община Кочани, Северна Македония;
 Речани, квартал на град Велес, Северна Македония.

Вижте също 
 Речане, село в община Гостивар, Северна Македония.